Valognes peut faire référence à :

Toponyme 
 Valognes, commune française située dans le département de la Manche en région Normandie.

Patronyme 
Valognes est un nom de famille français, surtout localisé dans la Manche, en Normandie. Il est notamment porté par : 
 Aurélie Valognes (née en 1983), romancière française ; 
 Quentin Valognes (né en 1996), coureur cycliste français. 

Homophone : 
 Catherine Valogne (1924-2021), femme de lettres, peintre et sculptrice française. 

Personnages historiques : 
 Pierre de Valognes, baron anglo-normand du .

Liens externes 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme normand